Kjeld Abell, Deense dramaschrijver
George Ogden Abell, Amerikaans astronoom
Abell-catalogus, een door bovenstaande samengestelde catalogus van 4073 clusters
Alistair Abell, Canadees stemacteur
Arunah Shepherdson Abell, Amerikaans filantroop
Chris Abell, Brits biochemicus
Earl Abell, Amerikaans football-speler
Roy Abell, Brits cricketer
Tim Abell, Amerikaans acteur
Abell (Maryland)
Abell (Baltimore)
Abell (Texas)